Wikipedia – enciclopedia on-line multilingue, libera e collaborativa
Wikipedia: The Missing Manual – libro di John Broughton del 2008
274301 Wikipedia – asteroide della fascia principale

Altri progetti